Калья () — израильское поселение и киббуц на Западном берегу реки Иордан, расположенное на Мёртвом море. Муниципально относится к региональному совету Мегилот-Ям-ха-Мелах. Население составляет около 300 человек.

История 
Поселение было основано в 1929 году. Сначала здесь жили работники химического предприятия, открытого на Мёртвом море. В 1948 иорданцы разрушили его, но израильтяне затем восстановили в 1968 как военное и через несколько лет снова как гражданское поселение.

Экономика 
Сельское хозяйство (молочные продукты, помидоры-черри, арбузы) и туризм. Туристов привлекают пляж на Мёртвом море и возможность остановиться в киббуце для отдыха по пути в Эйн-Геди.

Население

Примечания 

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан
Региональный совет Мате-Биньямин